«Молодая кровь» () — австралийский фильм-триллер 2014 года режиссёра Джулиуса Эйвери.

Премьера фильма состоялась 20 августа 2014 года на кинофестивале Cinefest Oz. Фильм вышел в прокат в Австралии 16 октября 2014 года.

Сюжет 
Девятнадцатилетний Джесси Райан попадает в тюрьму на шесть месяцев за небольшое преступление. Там он замечает, что группа заключенных во главе с преступником Дэйвом домогается до его соседа по камере. Джесси также встречает известного грабителя Брендана Линча и помогает ему сделать ход в игре в шахматы по переписке. Когда Джесси видит, что группа заключенных собирается напасть на его сокамерника, он начинает с ним драку, чтобы предотвратить атаку. Линч предупреждает Джесси о том, что тот лезет не в своё дело. Позднее, до его сокамерника опять домогаются, и он пытается покончить с собой. Когда Дэйв с его бандой пытаются изнасиловать Джесси, Линч спасает его и убивает Дэйва. Взамен Линч просит его поучаствовать в некоторых проектах, когда Джесси выйдет на свободу.

Через шесть месяцев Джесси выпускают, и он встречается с криминальным боссом Сэмом, с которым Линч играет в шахматы, и его племянником Джошем. Джесси поселяют в апартаменты, где он знакомится с молодой девушкой Ташей, которая даёт Джесси денег и телефон, по которому он должен получать инструкции. Джесси получает инструкции и, следуя им, покупает оружие и захватывает вертолёт. Он направляет вертолёт к тюрьме, где сидит Линч. Линчу удаётся сбежать вместе с двумя сокамерниками, Стерло и Мервем. Когда они останавливаются около магазина, они узнают, что Мерв солгал о причине, по которой его посадили в тюрьму, за что Линч избивает Мерва и исключает из команды.

Втроём они направляются к Сэму, где им предлагают совершить ограбление золотого карьера в Калгурли. Джесси вместе с Линчем отправляется к карьеру, где Линч объясняет ему, что его задачей будет получить доступ к комнате с золотом и убедиться в том, чтобы никто из работников не нажал тревожную кнопку. Затем Линч находит водителя по имени Крис, который должен будет увезти их с места преступления.

На следующий день группа направляется к карьеру. Джесси благополучно удаётся проникнуть в комнату с золотом и запустить остальных членов банды. Линч просит работников залить золото в слитки. В это время Джош простреливает ногу одному из работников. Пока они ждут отлития слитков, приезжает полиция. Завязывается перестрелка, им удаётся скрыться от полиции, но в процессе Стерло смертельно ранят и он умирает.

Сэм предаёт Линч, Джесси и Ташу, но им удаётся бежать. Они направляются в Мельбурн, где у Сэма должна состояться встреча. Джесси и Линчу удаётся убить членов банды Сэма и захватить Джоша в заложники. В процессе допроса Джош говорит им, где находится золото, после чего Линч и Джесси находят Сэма и убивают его.

Перед тем как скрыться, Линч предлагает Джесси 350 тысяч долларов вместо его доли золота. Джесси говорит Линчу, что золото больше не находится у Линча, и что если он хочет получить свою долю, то ему следует отпустить Джесси и Ташу. У Линча нет выхода, и он соглашается. Перед тем как получить золото, его арестовывает полиция и отправляет в тюрьму. Уже в тюрьме Линч получает открытку от Джесси и Таши с инструкциями о том, как получить золото.

В ролях 
 Юэн Макгрегор — Брендан Линч
 Брентон Туэйтес — Джесси Райан
 Алисия Викандер — Таша
 Яцек Коман — Сэм Леннокс
 Мэтью Нэйбл — Стерло
 Том Бадж — Джош
 Нэш Эдгертон — Крис
 Дэймон Херриман — Уилсон

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 63 % на основе 65 рецензий со средним баллом 5,7 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 49 из 100 на основе 20 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 
Рецензии
 
 
 
 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы-боевики 2014 года
Фильмы-боевики Австралии
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы-боевики Канады
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-триллеры Австралии
Фильмы о тюрьме
Фильмы A24
Независимые фильмы Великобритании
Независимые фильмы Канады
Независимые фильмы Австралии
Фильмы Австралии 2014 года
Фильмы Канады 2014 года
Фильмы Великобритании 2014 года
Фильмы Джулиуса Эйвери